Кити Гросар (, род. ) — словенская шахматистка, международный мастер среди женщин (1995).

Биография 
Трехкратная чемпионка Словении (1992, 1994 и 1998 гг.). Серебряный призёр чемпионатов Словении 1995 и 1999 гг. (в 1995 г. разделила 1—2 места с Н. Михевц и уступила ей по дополнительным показателям). Бронзовый призёр чемпионатов Словении 1997 и 2000 гг.

Участница чемпионата Югославии 1991 г.

В составе сборной Словении участница четырех шахматных олимпиад (1992, 1994, 1998 и 2000 гг.; на всех олимпиадах, кроме 1992 г., играла на 1-й доске), трех командных чемпионатов Европы (1992, 1997 и 1999 гг.; на двух последних играла на 1-й доске).

В составе клуба "ŠK Nova Gorica" участница четырех Кубков европейских клубов (1998—2001 гг.; лучший результат — 6-е место в 2001 г.).

Участница зональных турниров 1993, 1995 и 1998 гг. (в 1995 г. участвовала в дележе 2-го места, в 1998 г. — в дележе 3-го места).

Участница юношеских чемпионатов мира (в разных возрастных категориях). Участница юниорских чемпионатов мира 1994 и 1995 гг.

Участница личных чемпионатов Европы 2000 и 2001 гг.

В 2015 г. приостановила профессиональную карьеру.

Семья и личная жизнь 

 Старший брат — А. Гросар (род. 1967), международный мастер, трехкратный чемпион Словении.
 Некоторое время состояла в близких отношениях с американским гроссмейстером Дж. Вайцкином.

Основные спортивные результаты

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 
 Выступления Кити Гросар на шахматных олимпиадах
 Выступления Кити Гросар в командных чемпионатах Европы
 Выступления Кити Гросар в личных чемпионатах Европы
 Выступления Кити Гросар в чемпионатах мира среди юниоров
 Выступления Кити Гросар в Кубках европейских клубов

Шахматисты Югославии
Шахматисты Словении
Шахматисты XX века
Шахматисты XXI века
Участники шахматных олимпиад
Участники командных чемпионатов Европы по шахматам
Международные мастера по шахматам